Келей:
 Келе́й (греч. Κελεός) — в древнегреческой мифологии царь Элевсина
 Келей — река на Алтае в России
 Келей — село, Усть-Канский район Республики Алтай